"Drăgănești" pode ser:

 Drăgănești (Bihor), comuna romena
 Drăgănești (Prahova), comuna romena
 Drăgănești-Vlașca, comuna romena
 Drăgănești-Olt, comuna romena
 Drăgănești de Vede, comuna romena

Desambiguações de topônimos